01 Distribution est une société italienne de distribution de films, administratrice de Rai Cinema.

Historique 
01 Distribution a été fondée en 2001. Sa fusion avec Rai Cinema a eu lieu en , d'abord en tant que division, puis en tant que management en .

Elle est spécialisée dans la distribution de films italiens et internationaux et dans les vidéos personnelles.

Notes et références 

Société de distribution de films ayant son siège en Italie
Société de production de cinéma ayant son siège en Italie
Entreprise fondée en 2000
Entreprise ayant son siège à Rome
Rai (groupe audiovisuel)